Ю́суф Хасс Ха́джиб Баласагуни (; около , Баласагун — , Кашгар) — выдающийся тюркский поэт и мыслитель, проживавший в XI веке в государстве Караханидов, в городах Кашгар и Баласагун.

Биография 
Родился около 1015/1016 года в городе Баласагун (ныне — городище Бурана рядом с городом Токмак на севере Киргизии). Его отец, видимо, являлся одним из видных и богатых людей того времени. Юный поэт получил начальное образование в родном городе.

Влияние на творчество поэта оказали учения Ибн Сины и аль-Фараби, а также книга «Шах-наме» Фирдоуси.

В 1069/1070 году, в возрасте примерно 54 лет, Юсуф Баласагуни завершил поэму  («Благодатное знание»), а затем подарил её кагану Арслану из Кашгара и был удостоен им почётного звания «Хасс Хаджиб» (), соответствующим должности канцлера средневековой Европы. Баласагуни писал, как он сам называл, на тюркском языке караханидской эпохи.

«Кутадгу Билиг» — первое произведение, написанное на языке мусульманских тюрков эпохи Мусульманского ренессанса и полностью сохранившееся в трёх поздних копиях, о чем свидетельствуют слова поэта в начале поэмы :

Поэма «Благодатное знание» 

Поэма «Благодатное знание» — одновременно и художественное произведение, и этико-дидактический и политико-философский трактат. Действующие лица — аллегорические образы, олицетворяющие справедливость (Кун-Тогды), счастье (Ай-Толды), разум (Огдулмиш), довольство (Огдурмиш). Поэма построена в форме диалогов между основными персонажами.

Поэма написана в размере мутакариб арабской системы стихосложения аруз и является первым примером использования аруза в тюркской литературе. Форма написания — сдвоенный стих маснави.

Первый сохранившийся вариант текста, написанный уйгурским письмом и найденный в XV веке в Герате, хранится в Австрийской национальной библиотеке в Вене. Второй вариант, написанный арабским письмом, хранится в Каирской национальной библиотеке. Третий вариант найден в Узбекистане в Намангане.

Полный текст «Благодатного знания» впервые опубликован в СССР в 1983 году под руководством академика А. Н. Кононова в научно-академической серии АН СССР «Литературные памятники».

Память 
 В столице Киргизии Бишкеке установлен памятник Юсуфу Баласагуни.
 Киргизский национальный университет имени Жусупа Баласагына получил современное название в 1992 году.
 Ряд улиц в Киргизии носят его имя.
 Изображение Баласагуни присутствует на банкноте киргизской национальной валюты в 1000 сом. Также Национальным банком Киргизии были выпущены памятные монеты к юбилею (1000 лет со дня рождения) поэта.
 Имя Юсуфа Хасс Хаджиба носят улицы в городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане, Самарканде.

Мавзолей Юсуфа Баласагуни 
Мавзолей поэта в Кашгаре был возведён в 1865 году, однако в 1972 году в ходе китайской «культурной революции» он был разрушен, а на его месте была построена школа. После смерти Мао Цзэдуна мавзолей был восстановлен на прежнем месте, а школу перевели в другое здание. При восстановлении мавзолея на его территории были обнаружены ещё несколько неизвестных захоронений. Могилу, приписанному Юсуфу Баласагуни, украшают надписи на китайском, арабском и уйгурском языках.

Галерея

Переводы на русский язык

Примечания

Ссылки 

 
 

Писатели по алфавиту
Писатели XI века
Тюркские поэты
Персоналии:Кашгар